Миколай Гербурт (галицький каштелян)
 Миколай Гербурт (кам'янецький каштелян)

Див. також 
 Миколай Гербурт